Асия Айиповна Беркенова (; род. 22 апреля 1950, , Костанайская область, Казахская ССР) — советская и казахская  айтыса, общественный деятель. Народный акын Казахской ССР (1990).

Биография 
Родилась 22 апреля 1950 года в селе Сулуколь Аулиекольского района Костанайской области.

В 1972 году окончила Казахского государственного женского педагогического института по специальности «преподаватель русского языка и литературы».

Трудовую деятельность начала в 1972 году преподавателем русского языка и литературы в Сосновском сельском округе.

С 1972 по 1997 годы — преподаватель русского языка и литературы в Наурзумском, Аулиекольском районах и Сосновском сельском округе.

С 1994 по 1995 годы — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва от Семиозерного избирательного округа № 89 Кустанайской области.

Неоднократно избиралась депутатом сельского, районного совета.

В айтысах начала участвовать с 80-х годов. Более 40 лет выступала на сцене, защищая честь родной области. Победительница многих республиканских и международных айтысов. В 1990 году ей присвоено звание «Народный акын Казахстана».

С 2001 года руководит студией «Өнер» Костанайского государственного педагогического института.

Награды и звания 
 1990 — Почётные звания «Народный акын Казахской ССР» за высокие достижения в искусстве национального айтыс
 2006 — Медаль «10 лет Парламенту Республики Казахстан»
 2005 — «Почётный гражданин Аулиекольского района»
 2016 — «Почётный гражданин города Костанай»
 2016 — Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан»
 2017 — «Почётный гражданин Костанайской области» за особый вклад в социально-культурное развитие области
 нагрудный знак «Отличник просвещения Казахской ССР»
 нагрудный знак «Почётный работник образования Республики Казахстан»
 нагрудный знак Министерства культуры и спорта РК «Мәдениет саласының үздігі»
 Орден Курмет за выдающиеся заслуги в области искусства айтыса и педагогики. (Указом Президента Республики Казахстан от 5 декабря 2018 года)

Примечания 

Выпускники Казахского женского педагогического университета
Народные акыны Казахской ССР
Депутаты Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва
Отличники народного просвещения Казахской ССР
Педагоги Казахстана
Почётные работники образования Республики Казахстан
Почётные граждане Костаная
Почётные граждане Костанайской области
Деятели культуры Казахстана